2018 Norrbil Swedish FIM Speedway Grand Prix – czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 7 lipca 2018 na HZ Bygg Arena w Hallstaviku.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Andreasa Jonssona. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Oliver Berntzon i Kim Nilsson.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 6 lipca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2018
2018 w Szwecji